Yoshiaki Oshima , född 1952, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet Y. Oshima och som upptäckare av 61 asteroider.

Asteroiden 5592 Oshima är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Yoshiaki Oshima

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Yoshiaki Oshima

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Födda 1952
Levande personer
Män
WP:Projekt Japan